Flickorna i Småland kan avse:

 Flickorna i Småland – en sång av Karl Williams från 1912
 Flickorna i Småland (skulptur) –  en skulptur i Ljungby från 1992 av Lena Lervik
 Flickorna i Småland (film) – en film från 1945 med Sickan Carlsson i huvudrollen som sjöng ovan nämnda sång